Cet article recense tous les personnages présents, par ordre alphabétique, dans les Chroniques des temps obscurs, de Michelle Paver.

A
 Aki : Fils du chef du Clan du Sanglier. C'est lui qui découvre le tatouage des Mangeurs d'Âmes que porte Torak, dans Le Banni.
 Akoomik : Membre du clan du Renard Blanc. Elle a perdu son fils et aide un peu Torak et Renn à retrouver Loup dans Les Mangeurs d'âme.
 Ananda : Chef du Clan de la Loutre.
 Ark : Corbeau blanc appartenant à Sombre.
 Asrif : Membre du clan du Phoque et ami de Bale et Detlan. Il apparaît seulement dans Fils de l'eau et très furtivement dans Le Serment.

B
 Bale : Cousin de Torak. On le rencontre pour la première fois dans Fils de l'eau. Il apparaîtra également dans Le Banni, où il tuera Seshru à la place de Renn et il mourra dans Le Serment, tué par Thiazzi.
 Bera : Membre du clan du Corbeau. Dans, le tome 2, elle contracte la maladie.

C
 Celle-qui-a-été-choisie : femme qui sert Thiazzi dans le tome 5.
 Celui-qui-écoute : voir "Torak"
 Chelko : Membre du clan du Lièvre de montagne, fils de Krukoslik.

D
 Dari : Membre du clan du Corbeau. Ses parents sont Thull et Luta. C'est aussi le neveu d'Oslak.
 Detlan : Membre du clan du Phoque et ami d'Asrif et Bale. Il apparaît seulement dans Fils de l'eau, où il est blessé par un requin. Il apparaît aussi très furtivement dans Le Serment.
 Durrain : Mage du Clan du Grand Cerf.
 Dyrati : Membre du clan du Corbeau. Amoureuse de Hord dans le tome 1. Dans le tome 4, on découvre qu'elle fait maintenant partie du Clan de la Loutre car elle s'est mariée avec un homme de ce clan.

E
 Eostra : la plus dangereuse des 7 Mangeurs d'Âmes. Mage du clan de l'Aigle de Mer, elle peut invoquer la mort. Elle est la plus crainte des Mangeurs d'Âmes qui la craignent également. Elle meurt dans le tome 6. Elle apparaît également dans le tome 5 où elle provoque la mort de Thiazzi pour récupérer l'opale de feu et dans le tome 3 où elle enlève Loup avec Thiazzi, Seshru et Nef. Elle est tuée par Narrander dont elle a causé la mort de son fils lors du grand feu.
 Esprit du Monde : L'esprit qui a créé le monde. L'hiver, il se promène dans la Montagne de l'Esprit du Monde et l'été dans la Forêt Profonde. On raconte qu'à la création du monde, il a vaincu le Grand Aurochs (le plus puissant des démons).
 Etan : Membre du clan du Corbeau.

F
 Fin-Kedinn : Chef du Clan du Corbeau. Dans sa jeunesse il a connu le père et l'oncle de Torak et il fut amoureux de la mère de Torak mais celle-ci l'aimait seulement "comme un frère". C'est un homme très respecté par les Clans et même Loup respecte Fin-Kedinn car d'après lui, "Fin-Kedinn dort comme un loup". Il est l'oncle de Renn et dans "Le banni", il adopte Torak.
 Fouineur : Louveteau de la "Meute de la Montagne" (la meute de Loup).
 Fourrure Sombre : Louve de la "Meute de la Montagne" (la meute de Loup). Dans le tome 5, elle devient la compagne de Loup et donna naissance à trois louveteaux.

G
 Galet : Louveteau de Loup et Fourrure Sombre. Il se fait enlever par le hibou maléfique d'Eostra et réussi à retrouver son père et sa mère à la fin du livre (Tome 6, Chasseur de Fantôme). C'est le seul louveteau de sa meute qui survit.
 Gaup : Membre du Clan du Saumon.
 Grand Aurochs : Le plus puissant des démons. On raconte qu'il a été vaincu par l'Esprit du Monde au cours d'un combat titanesque.
 Grand Sans Queue : Voir "Torak".
 Grogneur : Louveteau de la "Meute de la Montagne" (la meute de Loup).
 Guérisseurs : Voir "Mangeurs d'Âmes".

H
 Hord : Frère de Renn. Il est vantard et veut toujours être le premier. Il veut tuer Torak et emmener son sang à la montagne de l'Esprit du Monde pour détruire l'Ours car c'est lui qui a attrapé l'Ours et l'a donné à Tenris. Il meurt dans le tome 1, Frère de Loup, tué par une avalanche avec l'Ours.

I
 Inuktiluk : Membre du clan du Renard Blanc. Il aide un peu Torak et Renn à retrouver Loup dans Les Mangeurs d'âme
 Islinn : Chef du clan du Phoque.

J
 Juksakai : Chef du clan du Cygne

K
 Krukoslik : Membre du clan du Lièvre de montagne. Comme il a l'habitude de la montagne, il donne des conseils à Torak pour que celui-ci survive en montagne (car il doit trouver la Montagne de l'Esprit du Monde), dans Frère de Loup. On le revoit aussi dans le dernier tome, où Torak le croise en train de chasser des rennes.
 Kyo : Membre du clan de l'Orfraie.

L
 Le Marcheur : Voir "Narrander"
 Loup : Il est le "frère de meute" de Torak et de Renn. C'est un jeune loup que Torak a rencontré au début du premier tome. Les parents et les frères et sœurs de Loup ont été tués lors de la crue du fleuve. Le nom que donne Loup à Torak est "Grand Sans Queue". Dans le , "Le Serment", Loup trouve une compagne et ils donnent naissance à trois louveteaux, dont deux mourront dans le tome 6 tués par le hibou d'Eostra.
 L'Ours : Un ours dans lequel Tenris, un Mangeur d'Âme, a piégé un démon. Il ravage la forêt.
 Luta : Membre du Clan du Corbeau. Mère de Dari et femme de Thull.

M
 Maheegun : Chef du Clan du Loup.
 Mangeurs d'Âmes : Mages puissants et effrayants. Ils sont sept. Ils cherchent continuellement la puissance, et veulent prendre le contrôle. Les Mangeurs d'âmes sont Eostra, Thiazzi, Seshru, Tenris, P'pa, Nef et Narrander, le septième, est le Marcheur. Ils furent autrefois appelés les Guérisseurs avant de se tourner du côté du mal. Le père de Torak était un Mangeur d´Âme mais quand ils ont commencé à faire du mal, il a tenté de briser leur pouvoir. Pour se venger, les autres l'ont tué. Dans le dernier tome, on apprendra que le Marcheur est le  Mangeur d'Âme.

N
 Narik : Fils de Narrander, tué dans le Grand Feu. Narrander le remplace ensuite par divers rongeurs.
 Narrander : Un des 7 Mangeurs d'Âmes et le seul à ne pas mourir. Il a appartenu au clan de la Loutre. Au début de la série, il est connu de Torak et Renn sous le nom de Le Marcheur. Dans le tome 6, c'est lui qui tue Eostra.
 Nef : Une des 7 Mangeurs d'Âmes (la moins méchante) et mage du clan de la Chauve-Souris. P'pa l'a empêché de se suicider. Mais elle se suicide quand même dans le tome 3, en se jetant dans une fissure dans la glace et en détruisant une partie de l'Opale de Feu.

O
 Ombre : Louveteau de Loup et Fourrure Sombre, tuée par le hibou d'Eostra au début du tome 6.
 Oreille Noire : Loup de la "Meute de la Montagne" (la meute de Loup).
 Oslak : Membre du clan du Corbeau et ami de Torak et Renn. C'est aussi l'oncle de Dari. Il se suicide dans le tome 2, Fils de l'eau, car il est atteint par la maladie.

P
 Patte Blanche : Loup de la « Meute de la Montagne » (la meute de Loup). Il apparaît seulement dans le tome 4, où il meurt tué par un lynx.
 Poi : Membre du clan du Corbeau.
 P'pa : Père de Torak et frère de Tenris. C'est l'un des 7 Mangeurs d'Âmes. On ne connaît pas son vrai nom. Il meurt dans le tome 1, tué par l'Ours envoyé par son frère. Il a rejoint les Mangeurs d'Âmes quand ceux-ci s'appelaient les Guérisseurs et aidaient leur clan. Quand ils ont sombré dans le mal, il les a quittés et s'est arraché le tatouage des Mangeurs d'Âmes. Il a ensuite allumé le Grand Feu qui a arrêté, pour un temps, les Mangeurs d'Âmes.

Q

R
 Raut : Membre du Clan du Sanglier qui ne cherche pas la bagarre.
 Rek : Petit corbeau qui apparaît dans les tomes 4, 5 et 6 et que Torak apprivoise. Sœur de Rip, un autre corbeau. 
 Renn : Jeune fille rousse, membre du clan du Corbeau, meilleure amie de Torak aussi un peu amoureuse de lui et "sœur de meute" de Loup. Fin-Kedinn, le chef du clan du Corbeau est son oncle. Son père est mort quand elle était petite. Elle tire extrêmement bien à l'arc. Sa mère, Seshru, qui est une mangeuse d'âme a tenté de transformer Renn en tokoroth lorsqu'elle était petite. Elle suit l'enseignement de l'Art des Mages de Saeunn. À part Torak et Loup, elle n'a pas d'amis. Les gens la craignent pour ses dons étranges et ses yeux noirs.
 Rip : Petit corbeau qui apparaît dans les tomes 4, 5 et 6 et que Torak apprivoise. Frère de Rek, un autre corbeau. 
 Rôdeur : Loup de la "Meute de la Montagne" (la meute de Loup).

S
 Saeunn : Mage du clan du Corbeau. Elle apprend l'Art des Mages à Renn, qu'elle sauva lorsqu'elle était bébé. Elle meurt de vieillesse dans le , Chasseur de Fantômes.
 Seshru : Une des 7 Mangeurs d'Âmes et mage du clan de la Vipère. C'est aussi la mère de Renn. Elle meurt dans le tome 4, tuée par Bale.
 Sialot : Membre du clan du Corbeau.
 Sombre : Garçon qui vit seule sur la Montagne des Fantômes, ancien membre du clan du Cygne. À la fin du tome 6, il devient le mage du clan du Corbeau à la place de Renn.

T
 Tanugeak : Mage du clan du Renard Blanc. Elle aide un peu Renn dans le tome 3, Les Mangeurs d'âme.
 Tenris : Un des 7 Mangeurs d'Âmes et mage du clan du Phoque.
 Thiazzi : Un des 7 Mangeurs d'Âmes et mage du clan du Chêne. Il aime torturer les animaux. Il meurt dans le tome 5, tué indirectement par Eostra.
 Thull : Membre du clan du Corbeau et père de Dari.
 Tiu : Membre du clan de l'Orfraie. Dans le tome 2, il aide Renn à aller sur l'île du Phoque pour rejoindre Torak.
 Torak : Personnage principal de la série, il est le "frère de meute" de Loup. C'est un "Esprit-qui-Marche", c'est-à-dire qu'il peut se transférer temporairement dans le corps d'un être vivant. Il parle partiellement le langage des loups car il a été élevé par une louve quand il n'était qu'un bébé pendant 3 lunes. Pratiquement toujours accompagné de Loup, son "frère de meute", et de Renn, sa meilleure amie (et peut-être plus), il a pour objectif en tant qu'Esprit-qui-Marche de détruire tous les Mangeurs d'Âmes.

U

V
 Vedna : Membre du clan du Corbeau. Compagne d'Oslak.
 Visage-de-Craie-Jaune : Membre du clan de l'Aurochs.
 Vive : Louveteau de la "Meute de la Montagne" (la meute de Loup).

W

X

Y
Yolun : Membre du Clan de la Loutre.

Z

Chroniques des temps obscurs